Esistono vari palazzi denominati Palazzina Reale:

A Firenze
Palazzina Reale di Santa Maria Novella
Palazzina Reale delle Cascine

A Roma
Palazzina Reale